Rolffs steht für:
 Ernst Rolffs (1867–1947), deutscher evangelischer Theologe     
 Julius Rolffs (1868–1946), deutscher Architekt 
 Gerd Schaefer-Rolffs (1909–1986), deutscher Ingenieur und Verbandsfunktionär

Siehe auch:
 Rolfs